Warnant peut désigner :

Patronyme

Léon Warnant (1919-1996), écrivain belge de langue wallonne ;
Luc Warnant (né en 1956), dessinateur et scénariste belge de bande dessinée ;
Marie Warnant (née en 1979), chanteuse belge ;
Marie-Christine Warnant (née en 1965), femme politique belge

Toponyme
Warnant, section de la commune belge d'Anhée, dans la province de Namur ;
Warnant-Dreye, section de la commune belge de Villers-le-Bouillet, dans la province de Liège ;
l'abbaye de Moulins-Warnant, à Anhée, dans la province de Namur, en Belgique.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme